Нучи има више значења:

 Нучи (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Нучи (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Нучи (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији